Saint-Léon (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Léon (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Léon (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Léon (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje